Wasted (canção de Carrie Underwood)
Wasted (canção de Def Leppard)

Veja também 
Wasted Time

Desambiguação